Either Way – album di Zoot Sims e Al Cohn del 1976 
 Either Way – singolo dei The Twang del 2007
 Either Way – singolo degli Snakehips e Anne-Marie del 2017